— японский художник, мастер раннего периода развития искусства укиё-э.

Биография и творчество 
О жизни художника сохранилось мало подробностей. Он родился в Эдо, его отцом был художник Фуруяма Моросига, а дедом — Хисикава Моронобу, но Моросига разработал собственное художественное направление, школу Фуруяма.

Моромаса Фуруяма создавал свои композиции в стили уки-э, вдохновившись китайскими гравюрами мэганэ-э. Фуруяма в перспективных работах изображал интерьеры домов находящихся в квартале Ёсивара. Особенностью его гравюр было то, что он равносильно прорабатывал и передний и дальний план. Это позволяло рассматривать даже мельчайшие элементы интерьеров.

Моромаса был активен до середины XVIII века, также он был автором сочинений о гравюрах.

Примечания

Литература 
 Lane, Richard. (1978). Images from the Floating World, The Japanese Print. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-211447-6, ISBN 978-0-19-211447-1;  OCLC 5246796

Ссылки 
 Работы художника на ukiyo-e.org

Художники Японии
Художники укиё-э